Premier gouvernement Ibrahim Mahlab, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Ibrahim Mahlab, du  au .

Voir aussi 
 Ibrahim Mahlab